Ху́берт Ланц (;  — ) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал горных войск, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.

Первая мировая война 
В июне 1914 года поступил на военную службу, фанен-юнкером (кандидат в офицеры) в пехотный полк. С августа 1914 — на Западном фронте. В сентябре 1914 — тяжело ранен. С февраля 1915 — лейтенант, с октября 1918 — старший лейтенант. За время войны награждён Железными крестами обеих степеней и ещё двумя орденами.

Между мировыми войнами 
Продолжил службу в рейхсвере. К началу Второй мировой войны — начальник штаба 5-го армейского корпуса, полковник.

Вторая мировая война 
 Участвовал во Французской кампании, в должности начальника штаба 18-го армейского корпуса. Награждён Рыцарским крестом (№ 234).
 С ноября 1940 года — командир 1-й горной дивизии, генерал-майор.
 С 22 июня 1941 года во главе дивизии участвовал во вторжении в СССР на южном направлении.
 В 1942 году — бои на Кубани, выход на перевалы Кавказского хребта. В декабре 1942 — награждён Дубовыми листьями (№ 160) к Рыцарскому кресту, произведён в звание генерал-лейтенант, отозван в резерв.
 В январе 1943 года произведён в звание генерал горных войск.
 В январе — феврале 1943 командовал харьковской группировкой вермахта, т. н. «группой Ланца». После сдачи Харькова 20 февраля 1943 был заменен генералом танковых войск Кемпфом (См. Третья битва за Харьков).
 С 25 августа 1943 года — командующий 22-м горным корпусом (в Греции). В 1944 году корпус отступил в Венгрию, в мае 1945 — в Австрию. После капитуляции Германии сдался в американский плен.

План ареста Гитлера

После войны 
В мае 1947 года приговорён Нюрнбергским трибуналом к 12 годам тюремного заключения по обвинению в резне в Кефалонии и других преступлениях, в 1951 году был выпущен из тюрьмы.

Примечания

Литература 
 Fellgiebel, Walther-Peer. Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Podzun-Pallas, 2000. ISBN 3-7909-0284-5

Генералы вермахта
Участники Первой мировой войны (Германия)
Подсудимые последующих Нюрнбергских процессов
Осуждённые на Нюрнбергских процессах